Фокіон Негріс (Φωκίων Νέγρης. 1846, Константинополь  — 1928, Афіни ) — грецький геолог , гірничий інженер та політик .
 Фокіон Афінський (398 – 318 до Р.Х.) – військовий командувач і політичний діяч Афін.